

Сотниково — присілок, Великоустюзький район, Вологодська область
 Сотниково — село, Маріїнсько-Посадський район, Чувашія